Тельтов () :

 Тельтов — місто у федеральній землі Бранденбург; 
  — височина й історична область у Бранденбурзі; 
  — район Німеччини () у землі Бранденбург; 
 Тельтов-Флемінг — район Німеччини у землі Бранденбург; 
 Тельтов () — канал у Берліні та Бранденбурзі; 
  — історична верф на каналі Тельтов